Sarpedon – w mitologii greckiej syn Zeusa, brat Minosa i Radamantysa
 Sarpedon – w mitologii greckiej syn Posejdona, jeden z olbrzymów
 Sarpedon – planetoida o numerze katalogowym 2223